Avenida 24 de Julho steht für:

 Avenida 24 de Julho (Lissabon) in Lissabon, Portugal
 Avenida 24 de Julho (Maputo) in Maputo, Mosambik